Dahan är ett efternamn som har burits av bland andra:

 Alon Dahan (född 1972) – israelisk skådespelare
 Amy Dahan-Dalmédico (även Amy Dahan) – fransk vetenskapshistoriker
 David Dahan (född 1978) – israelisk manusförfattare
 Dudu Dahan (född 1971) – tidigare israelisk fotbollsspelare
 Eli Ben-Dahan (född 1954) – israelisk politiker
 Eliezer Dahan (pseudonym D. Elyria; född 1929) – israelisk poet
 Émile Dahan (1921–1961) – fransk fotbollsspelare
 Gérald Dahan (född 1973) – fransk imitatör
 Gilbert Dahan – fransk religionshistoriker
 Jérôme Dahan (1962–2010) – fransk låtskrivare
 Joseph Dahan – fransk musiker, sångare och skådespelare
 Meir Dahan (1936–1960) – israelisk skulptör, målare och poet
 Michel Dahan – israelisk sefardisk rabbin i Be'er Sheva under 47 år
 Dr. Momi Dahan (född 1961) – israelisk ekonom, professor i nationalekonomi vid hebreiska universitetet i Jerusalem
 Mor Dahan (född 1989) – israelisk fotbollsspelare
 Nissim Dahan (född 1954) – israelisk politiker, hälsominister
 Olivier Dahan (född 1967) – fransk filmregissör och manusförfattare
 Regev Dahan – israelisk sångare, kompositör och författare
 Theodosius V Dahan (1698–1788) – patriark av melkitiska grekisk-katolska kyrkan
 Yannick Dahan (född 1972) – fransk filmkritiker och regissör
 Yossi Dahan (född 1954) – israelisk socialdemokrat, aktivist med en doktorsgrad i filosofi